Svetli (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Svetli (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Svetli (Calmúquia), localitat de la república de Calmúquia, a Rússia
 Svetli (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia